Było sobie... (fr. Il était une fois…) cykl edukacyjnych francuskich seriali animowanych, których autorem jest francuski producent telewizyjny, scenarzysta, karykaturzysta polskiego pochodzenia Albert Barillé
 Był sobie człowiek (1978)
 Był sobie kosmos (1982)
 Było sobie życie (1987)
 Były sobie Ameryki (1991)
 Były sobie odkrycia (1994)
 Byli sobie odkrywcy (1996)
 Była sobie Ziemia (2008)

Francuskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 1978
Edukacyjne telewizyjne seriale animowane